L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au 6  août sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Ekaterina Makarova remporte l'épreuve en simple, Shuko Aoyama et Renata Voráčová celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Samantha Stosur, de l'Italienne Francesca Schiavone, des Kazakhes Yulia Putintseva et Yaroslava Shvedova et de la Russe Daria Kasatkina. Elles sont respectivement remplacées par Jana Čepelová, Aryna Sabalenka, Françoise Abanda, Mariana Duque Mariño et Patricia Maria Țig.

Lauréates 
Ekaterina Makarova remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Julia Görges.

En double, Shuko Aoyama et Renata Voráčová remportent leur  ensemble en battant en finale Eugenie Bouchard et Sloane Stephens. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Washington
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en août 2017